Surry (Maine)
Surry (New Hampshire)
Surry (Virginia)
Surry megye (egyértelműsítő lap)